Jean Diat (1919-2002), homme politique français.
 Louis Diat (1885-1957), chef et écrivain culinaire franco-américain.
 Nicolas Diat (1975), essayiste et éditeur français.
 Robert Diat (1955), homme politique français.